Ava Devine (Long Island, Nova Iorque, 22 de janeiro de 1974 ) é uma atriz pornográfica norte-americana. Mora atualmente em Las Vegas, Nevada.

Biografia 
Começou no pornô com quase trinta anos, relativamente tarde para os padrões atuais. Ela é de descendência asiática e europeia.

Fez até o começo de 2006 por volta de 100 filmes. Conhecida por fazer filmes com ênfase em sexo anal extremo.

Prêmios e Indicações

AVN (Adult Video News) 
2005 - Melhor cena de sexo oral - Cum Swallowing Whores 2 (ao lado de Francesca Lé)

XRCO (X-Rated Critics Organization) 
2003 - Indicada na categoria Superslut

Filmografia selecionada 

 12 On One
 6 Black Sticks 1 White Trick  # 5
 All About Ass # 16
 American Bukkake # 21
 Asian Divas # 4
 Assault My Ass
 Assturbators # 2
 BabySitter # 17
 Big Clits & Big Lips # 7
 Big Sausage Pizza
 Border Bangers
 Creampie Hunnies # 3
 Cum Drippers
 Cum Filled Throats # 4
 Cum Swallowing Whores # 2
 Double Air Bags # 12 e # 14
 Extreme Penetrations # 5
 FuckingMachines
 Gag Factor # 12
 Gangland # 46
 Gangland Creampie

 Gonzomania # 2
 Hogtied
 Lex Steele XXX # 2
 Milf Hunter
 M.I.L.F. Seeker # 2
 Meat Holes # 1
 Midnight Prowl # 3
 My Friends Hot Mom (vários episódios)
 Needy Housewives
 Pornfidelity
 Rectal Rooter
 Screw My Wife Please # 34
 SexandSubmission
 Sodomania # 41
 Titty Fuckers # 7
 Titty Mania # 12 e # 13
 Transsexual Gangbangers # 10
 Voluptuous Vixens
 Waterbondage
 WhippedAss
|}

Ligações externas 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores pornográficos da Ásia
Modelos eróticas
Norte-americanos de ascendência chinesa
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Nova Iorque (cidade)